Antonín Mrkos, född 27 januari 1918, död 29 maj 1996, var en tjeckisk astronom.

Han var verksam vid Skalnaté pleso-observatoriet och senare Kleť-observatoriet. 

Minor Planet Center listar honom som A. Mrkos och som upptäckare av 274 asteroider. Han upptäckte även 13 kometer. Några av dem tillsammans med andra astronomer. Asteroiden 1832 Mrkos är uppkallad efter honom.

Upptäckter

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av A Mrkos

Referenser 

Tjeckiska astronomer
Män
Födda 1918
Avlidna 1996
Astronomer under 1900-talet